Coryneliella är ett släkte av svampar. Coryneliella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Coryneliella